Le tournoi de tennis de Halle 2006 s'est déroulé du 12 au 18 juin et a été remporté par le Suisse Roger Federer.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

ATP 2006
Sport en Allemagne en 2006
Halle
Tennis en juin 2006